Kinas landslag i ishockey kan vara:

Kinas damlandslag i ishockey
Kinas herrlandslag i ishockey